Ayong steht für:

 Karsten Ayong (* 1998), tschechisch-kamerunischer Fußballspieler
 Ayong (Funing), Gemeinde im Kreis Funing (Wenshan), China